Finałowy konkurs w Pucharze Świata kobiet w skokach narciarskich w sezonie 2016/2017 odbył się w norweskim Oslo. Zawody odbyły się 12 marca. Według wcześniejszych ustaleń przed zawodami miały odbyć się kwalifikacje, ale ze względu na liczbę zgłoszonych zawodniczek nie odbyły się. Konkurs indywidualny wygrała po raz piąty w sezonie Yūki Itō tuż przed swoją rodaczką Sarą Takanashi oraz reprezentantką gospodarzy Maren Lundby.

Klasyfikację generalną Pucharu Świata po raz czwarty i drugi z rzędu zdobyła Sara Takanashi. Drugie miejsce przypadło triumfatorce ostatniego konkursu, czyli Yūki Itō, a na trzecim miejscu uplasowała się Maren Lundby.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Oslo był Svein Granerud, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida wraz z asystentem, którym był Miran Tepeš. Sędziami technicznymi byli Agnieszka Baczkowska.

Wyniki

Konkurs Indywidualny

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Bibliografia 
 Program zawodów: http://medias3.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3810/2017JP3810PROG.pdf
 Wyniki konkursu indywidualnego: http://medias3.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3811/2017JP3811RL.pdf
 Końcowa tabela Pucharu Świata kobiet: http://medias2.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3811/2017JP3811WC.pdf
 Końcowa tabela Pucharu Narodów kobiet: http://medias4.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3811/2017JP3811NCS.pdf

Oslo
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oslo
2017 w Norwegii